Chost – prowincja w południowo-wschodnim Afganistanie
 Chost – miasto w południowo-wschodnim Afganistanie, stolica prowincji Chost